Amarok kan syfta på:
Amarok – en mjukvara (datorprogram)
Amarok (Mike Oldfield-album) – ett musikalbum med Mike Oldfield från 1990